Heilige Familie bezeichnet Kirchen mit dem Patrozinium der Heiligen Familie.

Deutschland 

 Heilige Familie (Altenstadt an der Waldnaab)
 Arnsberg-Oeventrop: Hl. Familie (Oeventrop)
 Bad Düben: Heilige Familie (Bad Düben)
 Bad Griesbach im Rottal: Stadtpfarrkirche Heilige Familie (Bad Griesbach)
 Bad Salzdetfurth: Heilige Familie (Bad Salzdetfurth)
 Berchtesgaden: Zur Heiligen Familie (Berchtesgaden)
 Berlin:
 Heilige Familie (Berlin-Prenzlauer Berg)
 Heilige-Familie-Kirche (Berlin-Lichterfelde)
 Beverungen: Heilige Familie und St. Stephanus (Wehrden)
 Bochum: Heimkehrer-Dankeskirche
 Bottrop, Stadtteil Grafenwald: Heilige Familie (Grafenwald)
 Braunlage: Hl. Familie (Braunlage)
 Bremen, Stadtteil Grohn: Hl. Familie (Bremen)
 Dortmund-Brünninghausen: Kirche Heilige Familie (Brünninghausen)
 Dortmund, Stadtteil Marten: Heilige Familie (Dortmund Marten)
 Dresden, Stadtteil Kleinzschachwitz: Heilige Familie (Dresden)
 Düsseldorf, Stadtteil Stockum: Heilige Familie (Düsseldorf-Stockum)
 Eichstätt: Heilige Familie (Eichstätt)
 Emmerthal, Ortsteil Kirchohsen: Hl. Familie (Emmerthal)
 Erlangen-Tennenlohe: Heilige Familie (Tennenlohe)
 Eschershausen: Heilige Familie (Eschershausen)
 Essen: Heilige Familie (Essen-Margarethenhöhe)
 Frankfurt am Main, Stadtteil Ginnheim: Sancta Familia
 Freiburg im Breisgau: Heilige Familie (Freiburg im Breisgau)
 Friedberg (Schwaben): Zur Heiligen Familie (Griesbachmühle)
 Gelsenkirchen, Stadtteil Bulmke: Heilige Familie
 Goslar, Stadtteil Vienenburg: Hl. Familie (Vienenburg)
 Grasellenbach, Ortsteil Hammelbach: Heilige Familie und St. Walburga (Hammelbach)
 Gütersloh: Heilige Familie (Gütersloh)
 Hamburg, Stadtteil Langenhorn: Heilige Familie (Hamburg)
 Hamm-Westtünnen: Pfarrkirche Zur Heiligen Familie (Westtünnen)
 Heinsberg: Heilige Familie (Klinkum) 
 Heinsberg, Weiler Vinn: Hl. Familie (Vinn)
 Kapelle der Heiligen Familie (Hellefeld)
 Helmstedt, Ortsteil Offleben: Heilige Familie (Offleben) (profaniert)
 Herne-Wanne-Eickel: Heilige Familie (Herne)
 Höxter: Heilige Familie und St. Stephanus (Wehrden)
 Hoyerswerda: Heilige Familie (Hoyerswerda)
 Kamen: Zur Heiligen Familie
 Karlstadt: Katholische Pfarrkirche Zur Heiligen Familie (Karlstadt), geweiht 1967
 Kassel: St. Familia (Kassel)
 Kirchendemenreuth, Ortsteil Wendersreuth: Heilige Familie (Wendersreuth)
 Köln: Zur Heiligen Familie (Köln)
 Külsheim, Stadtteil Eiersheim: Kapelle Zur Heiligen Familie
 Leipzig, Stadtteil Schönefeld: Kirche der Heiligen Familie
 Lörrach: Heilige Familie (Lörrach)
 Meschede: Heilige Familie
 Mettmann: Heilige Familie
 München: Heilige Familie (München)
 Neunkirchen: Heilige Familie (Hangard)
 Neuwied: Heilige Familie (Block)
 Nordstemmen, Ortsteil Klein Escherde: Heilige Familie (Klein Escherde)
 Nürnberg, Stadtteil Reichelsdorf: Heilige Familie (Nürnberg)
 Oberleichtersbach: Heilige Familie (Breitenbach)
 Ohmes: Heilige Familie (Ohmes)
 Osnabrück, Stadtteil Schölerberg: Heilige Familie (Osnabrück)
 Rodewald: Hl. Familie (Rodewald) (profaniert)
 Rösrath, Ortsteil Kleineichen: Heilige Familie (Rösrath-Kleineichen)
 Ronnenberg, Stadtteil Empelde: Hl. Familie (Empelde) (profaniert)
 St. Wendel, Stadtteil Winterbach: Heilige Familie (Winterbach (St. Wendel))
 Seesen, Ortsteil Münchehof: Hl. Familie (Münchehof) (profaniert)
 Sinsheim: Heilige Familie (Weiler)
 Sommerach: Friedhofskapelle (Sommerach)
 Strasburg: Zur Heiligen Familie (Strasburg)
 Stuttgart: Heilige Familie (Stuttgart)
 Troisdorf, Stadtteil Oberlar: Heilige Familie (Oberlar)
 Unna-Kamen: Zur Heiligen Familie (Kamen)
 Vetschau/Spreewald: Heilige Familie (Vetschau)
 Weiherhammer: Hl. Familie (Weiherhammer)
 Weyhe: Heilige Familie (Weyhe)
 Wiehe: Heilige Familie (Wiehe)
 Wipfeld, Ortsteil St. Ludwig: Klosterkirche zur Hl. Familie (St. Ludwig)
 Würzburg: Zur Heiligen Familie
 Zwickau: Heilige Familie (Zwickau)

Österreich 

Niederösterreich
 Pfarrkirche Böhlerwerk
 Pfarrkirche Ertl
 Pfarrkirche Kematen an der Ybbs
 Pfarrkirche Semmering
 Filialkirche Prinzersdorf
 Heilige Familie (Schmuckerau)

Oberösterreich
 Filialkirche Brunnbach
 Familienkirche (Linz)
 Pfarrkirche Riedersbach
 Filialkirche hl. Familie Schlüßlberg
 Pfarrkirche Steyr-Heilige Familie
 Filialkirche Teufenbach
 Pfarrkirche Wels-Heilige Familie

Steiermark
 Kirche Heilige Familie (Graz)
 Kirche Maria von der Hl. Familie (Übelbach)
 Pfarrkirche Kapfenberg-Hl. Familie

Tirol
 Pfarrkirche Kufstein-Endach
 Pfarrkirche Lienz-Hl. Familie
 Pfarrkirche Wilten-West

Vorarlberg
 Neue Pfarrkirche Feldkirch-Tisis

Wien
 Döbling: Karmelitenkloster Döbling
 Favoriten: Filialkirche zur Heiligen Familie (Favoriten)
 Hietzing: Hummelkapelle
 Ottakring: Neuottakringer Kirche

Polen 
 Heilige-Familie-Kirche (Breslau)
 Heilige-Familie-Kirche (Cieszyn)
 Kathedrale von Częstochowa
 Heilige-Familie-Kirche (Gliwice)
 Heilige-Familie-Kirche (Stettin)
 Heilige Familie (Zakopane)

Schweiz 
 Reconvilier: Chapelle Sainte-Famille
 Richterswil: Katholische Kirche Richterswil
 Schönenberg ZH:  Heilige Familie (Schönenberg ZH)
 Zürich: Sainte Famille (Zürich-Hottingen)

Slowakei 
 Bratislava: Heilige-Familie-Kirche
 Gáň: Heilige-Familie-Kirche aus dem 12. Jahrhundert
 Štiavnička: Heilige-Familie-Kirche (Štiavnička), 2003 geweiht
 Stožok: Heilige-Familie-Kirche (Stožok)

Vereinigte Staaten 
 Alaska
 Anchorage: Cathedral of the Holy Family (Anchorage)

 Amerikanisch-Samoa
 Tāfuna: Cathedral of the Holy Family (Tāfuna)

 Georgia
 Columbus: Church of the Holy Family (Columbus)

 Illinois
 Chicago: Holy Family Catholic Church (Chicago)
 Cahokia: Church of the Holy Family (Cahokia)
 North Chicago: Holy Family Church (North Chicago)

 Iowa
 Fort Madison: Holy Family Catholic Church (Fort Madison)

 Kalifornien
 Orange: Cathedral of the Holy Family (Orange)

 Minnesota
 Eveleth: Church of the Holy Family (Eveleth)

 Mississippi
 Natchez: Holy Family Catholic Church Historic District

 Nebraska
 Omaha: Holy Family Catholic Church (Omaha)
 Holy Family Shrine, Gretna
 Ohio
 Frenchtown: Holy Family Catholic Church (Frenchtown)

 Oklahoma
 Tulsa: Holy Family Cathedral (Tulsa)

Weitere 
 Barcelona, Spanien: Sagrada Família
 Kaliningrad, Russland: Kirche zur Heiligen Familie (Königsberg)
 London, Großbritannien: Cathedral of the Holy Family in Exile
 Nairobi, Kenia: Kathedralbasilika Heilige Familie
 Port Glasgow, Schottland: Holy Family Roman Catholic Church (Port Glasgow)
 Ramallah, Palästina: Lateinische (r.k.) Pfarrkirche

Siehe auch 
 Church of the Holy Family
 Holy Family Church

 
Familie